Osoby:
 Erhard Schwandt – niemiecki pisarz
 Karl Schwandt – niemiecki piłkarz
 Paul Schwandt – niemiecki pilot
 Wilbur Schwandt – amerykański kompozytor

Zobacz też:
 Schwand
 Schwendt